

Patronyme 

 Don Alder, acteur américain ;
 Janine Alder (1995-), joueuse de hockey sur glace suisse ;
 Joan Alder (1950-), physicienne israélienne et australienne ;
 John Charles Alder, dit Twink (1944-), batteur, chanteur et auteur anglais ;
 Joshua Alder (1792-1867), zoologiste malacologiste britannique ;
 Kurt Alder (1902-1958), chimiste allemand, qui donne son nom à la réaction de Diels-Alder ;
  (1983-), femme d'affaires et specialiste dans la promotion d'artistes ;
 Louise Alder (1986-), soprano britannique.

Personnage de fiction désigné par ce nom 
Adler peut désigner :
 Alder, personnage de la série de romans Bobby Pendragon.

Toponyme 

 Cratère Alder, cratère de la Lune ;
 Ben Alder, montagne d’Écosse.